Кадарсе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 70 км на південь від Тулузи, 11 км на північний захід від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 231,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Кадарсе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кадарсе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ар'єж